La β2 microglobulina también conocida como B2M es un componente del MHC-I  junto con las subunidades α1, α2, y α3. Están presentes en todas las células nucleadas (excluyendo eritrocitos).  En humanos, la β2 microglobulina está codificada por el gen B2M.

Estructura y función 

La β2 microglobulina está junto a la subunidad α3 en la cadena y se encuentran en la superficie de la célula. Pero a diferencia de α3, β2 no tiene región transmembrana. Directamente encima de β2 (es decir, más lejos de la célula) se encuentra la cadena α1, que a su vez está al lado de α2.

La microglobulina β2 se asocia no solo con la cadena alfa de las moléculas MHC de clase I, sino también con moléculas similares a la clase I, como CD1 (5 genes en humanos), MR1, el receptor Fc neonatal (FcRn) y Qa-1 (una forma de aloantígeno). Sin embargo, el gen de la microglobulina β2 está fuera del locus MHC (HLA), en un cromosoma diferente.

Una función adicional es la asociación con la proteína HFE, que en conjunto regula la expresión de hepcidina en el hígado que se dirige al transportador de hierro ferroportina en la membrana basolateral de los enterocitos y la membrana celular de los macrófagos para su degradación, lo que resulta en una menor absorción de hierro de los alimentos y una menor liberación de hierro de los alimentos. glóbulos rojos reciclados en el MPS (sistema de fagocitos mononucleares) respectivamente. La pérdida de esta función provoca exceso de hierro y hemocromatosis.

En la infección por citomegalovirus, una proteína viral se une a la microglobulina β2, impidiendo el ensamblaje de las moléculas MHC de clase I y su transporte a la membrana plasmática.

Se han diseñado modelos de ratones deficientes para el gen de la microglobulina β2. Estos ratones demuestran que la microglobulina β2 es necesaria para la expresión en la superficie celular del MHC de clase I y la estabilidad del surco de unión al péptido. De hecho, en ausencia de microglobulina β2, se pueden detectar cantidades muy limitadas de moléculas MHC de clase I (clásicas y no clásicas) en la superficie (síndrome de linfocitos desnudos o BLS). En ausencia de MHC clase I, las células T CD8+ pueden desarrollarse. (Las células T CD8+ son un subconjunto de células T involucradas en el desarrollo de la inmunidad adquirida).

Importancia clínica 
En pacientes en hemodiálisis a largo plazo, puede agregarse en fibras amiloides que se depositan en los espacios articulares, una enfermedad conocida como amiloidosis relacionada con la diálisis.

Los niveles bajos de microglobulina β2 pueden indicar que el VIH no progresa.

Los niveles de microglobulina β2 pueden estar elevados en el mieloma múltiple y el linfoma, aunque en estos casos la amiloidosis primaria (cadena ligera de amiloide) y la amiloidosis secundaria (proteína asociada al amiloide) son más comunes. El valor normal de β2 microglobulina es < 2 mg/L. Sin embargo, con respecto al mieloma múltiple, los niveles de microglobulina β2 también pueden estar en el otro extremo del espectro. Las pruebas de diagnóstico para el mieloma múltiple incluyen la obtención del nivel de microglobulina β2, ya que este nivel es un indicador de pronóstico importante. A partir de 2011, se espera que un paciente con un nivel < 4 mg/L tenga una mediana de supervivencia de 43 meses, mientras que uno con un nivel > 4 mg/L tiene una mediana de supervivencia de solo 12 meses. Sin embargo, los niveles de microglobulina β2 no pueden distinguir entre la gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS), que tiene un mejor pronóstico, y el mieloma latente (de bajo grado).

Se han informado mutaciones de pérdida de función en este gen en pacientes con cáncer que no responden a las inmunoterapias.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Human B2M genome location and B2M gene details page  in the UCSC Genome Browser.
 Overview of all the structural information available in the PDB for UniProt: P61769 (Beta-2 microglobulin) at the PDBe-KB.
Sistema inmunitario
Proteínas
Genes del cromosoma 15